TÖN steht für:
 das Fischereikennzeichen des Hafens Tönning

TÖN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Eiderstedt (für Tönning, auslaufend)

Abkürzung